Директория («Совет пяти») — коллегия 5 министров Временного правительства — временный чрезвычайный орган верховной власти в России в сентябре — октябре 1917 года.

Состав:
 министр-председатель Александр Керенский
 министр иностранных дел Михаил Терещенко
 военный министр Александр Верховский
 морской министр Дмитрий Вердеревский
 министр почт и телеграфов Алексей Никитин

Образована постановлением Временного правительства 1 (14) сентября 1917 года. На Директорию было возложено «управление делами государства до сформирования кабинета».

Причина создания — стремление выйти из острого правительственного кризиса, возникшего в связи с выступлением Л. Г. Корнилова и развалом 2-го коалиционного Временного правительства.

Республика 
1 (14) сентября 1917 года Временное правительство России провозгласило Россию республикой.

25 сентября (8 октября) в связи с образованием 3-го коалиционного правительства Директория была упразднена.

Также в период Директории была юридически распущена IV Государственная дума.

Примечания 

Правители России
1917 год в России
Временное правительство России
Коллегиальный глава государства